Набережная Грина — улица в городе Кирове, расположенная вдоль берега реки Вятки. В 1967 году названа в честь писателя Александра Грина. В 1960—1970 годах было проведено благоустройство набережной. Вдоль обрывистого берега была установлена решетка и заасфальтирована пешеходная часть улицы. По проекту архитектора Ю. И. Кармазина, скульпторов Ф. А. Шпака и В. С. Рязанцева в 1967 году на пересечении с улицей Коммуны (ныне Московская) был установлен Мемориальный комплекс «Вечный огонь». В 2000 году на набережной установлен бюст Александра Грина. Авторами бюста были скульпторы В. А. Бондарев и К. И. Коциенко. В 2007 году выстроена деревянная Феодоровская церковь. В 1974 году к 600-летию города была заложена капсула времени, в которой содержится послание будущим поколениям, которые будут жить в 2074 году. Ещё одна реконструкция проведена в 2011—2013 годах.

В 1966 году поэт Сергей Давыдов посвятил Набережной Грина одноимённое стихотворение.

Примечания

Ссылки 

Касанов А., Суворов С. Прогулка по Набережной Грина // Пешком по Вятке
Касанов А., Суворов С. Вечный огонь// Пешком по Вятке
Кочурова Н. Набережная Грина

Литература 

 Липин С. А. Набережная Грина в меняющемся мире. Киров, 2017.

Улицы Кирова